

Бутово — село в Великотирновській області, входить до складу общини Павликени

Бутово — село в гміні Кіселіце Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Бутово — селище міського типу, Ленінський міський округ, Московська область
 Бутово — зупинний пункт/пасажирська платформа Курського напрямку Московської залізниці